Ludd est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 
 John Ludd, un ouvrier militant anglais légendaire de la fin du  et du début du , utilisé comme symbole par un mouvement de contestation sociale.

Télévision 
 Général Ludd, huitième épisode de la première saison de la série policière américaine Blacklist.

Article connexe 
 Luddisme, conflit industriel violent en 1811-1812 en Angleterre des ouvriers contre l’emploi de machines.

Patronyme anglais